

Aziende 
SVT – azienda italiana, menzionata anche come "Società Vicentina Trasporti"
SVT – azienda svedese, relativa al gruppo SVT Sveriges Television och Radio Grupp AB

Scienza 
SVT – abbreviazione di scienze e vita della terra
SVT – abbreviazione di soccorso vitale al traumatizzato
SVT – abbreviazione di supraventricular tachycardia, vale a dire tachicardia sopraventricolare